Subida en sus acepciones más comunes es la acción de subir (ir hacia arriba) o un sitio o lugar en declive, que va subiendo. También puede referirse a:

Subida de archivos: Enviar un archivo de un ordenador a la red.
Subida: Aldea de la provincia de Lugo, municipio de Otero de Rey, parroquia de san Mamed de Bouge.

Enlaces externos